

Geografia 
 Castagnoli – frazione del comune italiano di Gaiole in Chianti, nella provincia di Siena

Persone 
 Carlo Castagnoli – fisico e accademico italiano
 Elena Castagnoli – attrice e cantante italiana
 Fabrizia Castagnoli – attrice e doppiatrice italiana
 Ferdinando Castagnoli – archeologo e topografo italiano
 Giulio Castagnoli – compositore italiano
 Ubaldo Castagnoli – architetto e ingegnere italiano

Altro 
 Teatro Castagnoli – teatro comunale di Scansano, nella provincia di Grosseto

Pagine correlate 
 Castagnola
 Castagnole